Вилья-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькантара.  Занимает площадь 57,29 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса